Альколеа-де-Тахо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Кампана-де-Олопеса. Занимает площадь 64 км². Население — 873 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 108 км.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо